АСУ «Экспресс» — автоматизированная система управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями, предназначенная для бронирования мест в поездах дальнего следования.

В настоящее время представляет собой современный программно-аппаратный комплекс, построенный на базе высокопроизводительных ЭВМ, с широко развитой сетью продажи билетов.

Лицензию на право использования системы «Экспресс» приобрели практически все страны СНГ и Прибалтики. Система «Экспресс-3» является полноправным членом международного сообщества систем резервирования мест, активно взаимодействует с другими европейскими электронными системами резервирования в рамках вычислительных сетей ОСЖД/МСЖД.

История 
Разработана во ВНИИЖТ под руководством Б. Е. Марчука.

Поколения:
 «Экспресс-1» — 1972—1985 годы. Платформа: ЭВМ «Маршрут-1» (разработана в ЕрНИИММ на основе «Раздан-3», гл. конструктор — А. Кучукян). С 1972 года обслуживала Киевское направление Московского железнодорожного узла (предварительные кассы Киевского вокзала), с 1974-го — весь Московский железнодорожный узел — 580 автоматизированных билетных касс. Это поколение исполняло функцию продажи билетов только от Москвы со сроком резервирования от 10 дней до отправления поезда. Эксплуатация системы была высокоэффективна (до 15 тысяч заказов в час).
 «Экспресс-2» — 1982—2005 годы. Платформа: ЕС ЭВМ (ЕС-1045, ЕС-1046 и др.); операционная система TKS. Набор функций расширился: «резервирование мест, продажа билетов от 45 дней до прихода поезда на станцию назначения».
 «Экспресс-3» — с 2005 года по настоящее время. Платформа: AlphaServer 1200. Вычислительная сеть по обслуживанию пассажиров для автоматизации продажи билетов и резервирования мест в поездах и оперативного управления пассажирскими перевозками со сроком резервирования от 45 дней до отправления поезда. Система действует на территории СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии.

Функции системы 
 Продажа проездных документов во внутригосударственном и международном сообщениях.
 Информационно-справочное обслуживание пассажиров.
 Оформление перевозок багажа, грузобагажа и почты.
 Управление парком пассажирских вагонов, включая их эксплуатацию и ремонт, на базе подсистемы АСУ ПВ.
 Финансово-статистический учёт и взаиморасчеты за пассажирские перевозки во всех видах сообщений.
 Анализ результатов перевозок, прогноз спроса, снижение убыточности и расходов.
 Реализация билетов во внутреннем и международном высокоскоростном сообщении (поезда «Сапсан», «Аллегро»).
 Поддержка информационных систем контроля посадки пассажиров в поездах дальнего следования.
 Информационное обслуживание деятельности различных перевозчиков пассажиров в дальнем и пригородном сообщении.
 Поддержка различных каналов сбыта билетов (кассы перевозчиков, кассы агентов продажи, транзакционные терминалы самообслуживания, интернет-ресурсы, платежные терминалы, мобильные устройства продажи).
 Поддержка Программ лояльности и управления доходами.

См. также 
 Сирена (сеть) — аналогичная система для воздушного транспорта
 АСУ ГП УЗ-Е — система управления грузовыми перевозками

Источники 
 «Октябрьская магистраль» — АСУ «Экспресс»: 20 лет на Октябрьской
 Юбилей «Экспресса»
 Система управления пассажирскими перевозками «Экспресс-3»
 Общее преставление о системе Экспресс
 ВНИИЖТ. Комплексное отделение «Пассажирские перевозки и АСУ»

Примечания

Ссылки 
 Справочник кодов станций системы «Экспресс»
 АСУ Экспресс — обслуживание , официальный сайт обслуживающей организации — Санкт-Петербургский информационно-вычислительный центр

Незавершённые статьи о железнодорожном транспорте
Организация перевозок на железнодорожном транспорте
Компьютерные сети в СССР